L'US Open féminin 2018 est l'édition 2018 de l'US Open qui se déroule à l'université Drexel à Philadelphie du 6 au .

Il s'agit du premier tournoi au nouveau format Platinum avec 48 joueuses dont deux wild card, Reeham Sedky et Olivia Fiechter, et les 16 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.

Toutes les têtes de série atteignent le  tour à l'exception de Victoria Lust, éliminée par la star américaine Amanda Sobhy, revenant de blessure et de Nouran Gohar,  mondiale sortie par Yathreb Adel.
Au tour suivant, Amanda Sobhy confirme en éliminant la tenante du titre Nour El Tayeb ainsi qu'Yathreb Adel qui élimine sa compatriote Mayar Hany  mondiale. Tesni Evans au terme d'un parcours brillant devient la première Galloise en demi-finale d'un tournoi majeur.

En finale, la championne du monde Raneem El Weleily s'impose face à la  mondiale Nour El Sherbini.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open de squash masculin 2018
 US Open
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2018
PSA World Series 2018
Sport en Pennsylvanie en 2018
Sport aux États-Unis en octobre 2018